Ulrika kan syfta på:

 Ulrika (namn) – ett kvinnonamn
 Ulrika socken – en svensk socken
 Ulrika landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
 Ulrika, Linköpings kommun – en tätort i Linköpings kommun
 Ulrika församling – en församling i Linköpings stift
 Ulrika kyrka – en kyrkobyggnad i Ulrika i Linköpings stift
 Ulrika distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län
 Ulrika (1707) – en svensk galär, senare Lucretia